Північний цвинтар, Північне кладовище — власна назва організованих місць захоронень (некрополів).

 Північне кладовище (Мінськ) — кладовище в околицях Мінська.
 Північне кладовище (Одеса) — кладовище в Одесі.
 Північне кладовище (Рожни) — некрополь на північний схід від Києва.
 Північний цвинтар (Санкт-Петербург) — некрополь Санкт-Петербурга.
 Північний цвинтар (Стокгольм) — Стокгольм, Швеція.